Szyszkiwci – wieś w rejonie kocmańskim na Ukrainie
 Szyszkiwci – wieś w rejonie sokiriańskim na Ukrainie
 Szyszkiwci – wieś w rejonie nowosielickim na Ukrainie
 Szyszkiwci – wieś w rejonie gródeckim na Ukrainie

Zobacz też: Szyszkowce